USS Hazelwood je bilo ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Hazelwood (DD-107)
 USS Hazelwood (DD-531)

Hazelwood